Ханс Ба́уэр (; 28 июля 1927 — 31 октября 1997) — немецкий футболист, чемпион мира 1954 года.

Карьера

Клубная 
Основная часть карьеры футболиста связана с клубом «Бавария», в котором он играл в качестве защитника.

Обладавший превосходной реакцией и скоростью, левша Ганс занимал, в основном, позицию левого защитника. В составе «Баварии» завоевал Кубок Германии в 1957 году, в финальном матче была обыграна «Фортуна» из Дюссельдорфа.

В сборной 
Бауэр принимал участие в пяти матчах национальной сборной Германии, в период между 1951 и 1958 годами. Пик его карьеры пришёлся на момент его участия в чемпионате мира 1954 года, который сборная ФРГ выиграла.

Достижения 
 Чемпион мира: (1) 1954
 Обладатель Кубка Германии по футболу: (1) 1957

Примечания

Литература 
 Руднік В. Чэмпіёны свету па футболе 1930—2006. — Беласток: «Set-Print», 2006.
 

Игроки ФК «Бавария»
Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Чемпионы мира по футболу